Épisode 1 est le premier tome du cycle Survivants de la série de bande dessinée Les Mondes d'Aldébaran de Leo. L'album est paru le  en France.

Synopsis 
En route pour Aldébaran, le vaisseau Tycho Brahe connait un problème avec le « Benevides Transfert » et se désintègre. Seule une petite navette, contenant douze personnes, en réchappe et atterrit sur la planète habitable la plus proche : GJ1347-4. Après leur sortie d'hibernation, les survivants apprennent ce qui s'est passé. Ils essayent de s'organiser face aux dangers de la jungle où ils ont atterri.

Les Mondes d'Aldébaran
Album de bande dessinée de science-fiction
Album de bande dessinée sorti en 2011